Dom Caveira (Don Calavera no original) é um quadro criado por Chespirito, que foi exibido em dois diferente programas, entre 1993 e 1994. O quadro humorístico contava principalmente com o humor negro, envolvendo piadas de duplo sentido ou relacionadas com a morte. O quadro criado por Roberto Gómez Bolaños, teve sua primeira aparição no programa Con Humor... al Estilo Chespirito, que foi ao ar pela primeira vez em 10 de setembro de 1993, posteriormente encaixado por ele, após o fim de Con Humor em 11 de março de 1994, como um quadro do Programa Chespirito, permanecendo até o final de 1994. No Brasil foi exibido pela CNT Gazeta, pelo SBT e pela TLN Network, entre 1997 e 2020.

Conteúdo

História 
Dom Caveira conta o cotidiano da vida de Carlos Veira (Roberto Gómez Bolaños), um rico senhor, um tanto mal-humorado, que vive no México da década de 1920, também chamado de Seu Caveira, para seu azar, pela semelhança do apelido com seu nome e por ser proprietário da agência funerária Pompas Fúnebres, onde trabalha com seu empregado e zelador da funerária Celório (Moisés Suárez), que vive o estressando, seja por viver o chamando de Seu Caveira ou por hesitar em trabalhar quando lhe é ordenado. É amigo desde a mais tenra infância do Doutor Rafael Contreras (Rubén Aguirre), que sempre o está visitando, seja em seu escritório em sua agência funerária ou em sua casa, e é o maior responsável pelas enrascadas que Carlos tem que enfrentar no seu dia-a-dia. Já as que não são por conta de Rafael é devido a Carlos sempre tentar paquerar as eventuais viúvas (Florinda Meza), que aparecem pelo seu caminho e que ele organiza os funerais, outro motivo para o seu célebre apelido. Ele mesmo já é viúvo há cerca de vinte anos, quando sua esposa Desdêmona morreu, lhe deixando com uma filha, Susana (María Goretti), que mora em sua mansão junto com sua empregada doméstica Genoveva (María Antonieta de las Nieves) que namora o policial, que ele tanto odeia, Melquíades (Arnoldo Picazzo).

Características 
Dom Caveira foi o quadro em que Chespirito teve a liberdade de utilizar piadas adultas ou de humor negro, contando principalmente com piadas de duplo sentido ou relacionadas de alguma maneira com a morte. Essa característica do humor do quadro, também foi utilizada nos demais quadros dos últimos anos do Programa Chespirito, principalmente entre 1993 e 1995, onde esse tipo de humor, mesmo que em menor proporção, estava presente.

Exibições

Exibição Original 
Dom Caveira foi gravado e exibido no México, do final de 1993 até o final de 1994, passando por dois programas distintos: Con Humor... al Estilo Chespirito e Programa Chespirito, porém todos os episódios gravados para o programa Con Humor... al Estilo Chespirito, de 10 de setembro de 1993 até 11 de março de 1994, são atualmente considerados episódios perdidos mundialmente, ou seja, que não há como revê-los de nenhuma maneira, pois não há nenhuma gravação do programa disponível atualmente, nem de sua exibição original, exibida em 1993, nem de suas reprises, exibidas em 1995 e de 1996 à 1998. Já dentro do Programa Chespirito, o quadro teve apenas sete episódios, que foram exibidos originalmente durante quase todo o ano de 1994.

Exibição no Brasil 
Dom Caveira foi exibido no Brasil, primeiramente em 1997 pela CNT Gazeta, que o exibiu com a dublagem da Parisi Vídeo/BKS, que dublou vários episódios do Programa Chespirito no mesmo ano, porém foi dublado e exibido apenas os três últimos episódios de Dom Caveira. Já em 1999, o SBT mandou realizar uma outra dublagem, desta vez pela Gota Mágica, para que ele pudesse exibir, em 2 de junho de 2001, os quadros do Programa Chespirito em um programa que foi chamado pelo canal de Clube do Chaves. Nessa primeira versão do programa foram exibidos seis dos sete episódios, posteriormente em 13 de março de 2007, em outra versão do mesmo programa, foi exibido o quarto episódio que ainda não havia sido exibido até então. De 2010 à 2015 foi exibido também, os sete episódios com a dublagem da Gota Mágica em um dos canais pagos da Televisa, a TLN Network. Até 25 de julho de 2020 os cinco primeiros dos sete episódios ainda eram exibidos, todos os sábados, pelo SBT em mais uma versão do Clube do Chaves, onde curiosamente foi nomeado de Dom Caixão na primeira chamada do programa, porém após desacordos entre a Televisa e o Grupo Chespirito, o programa foi cancelado.

Personagens 
Carlos Veira (Roberto Gómez Bolaños):

Carlos Veira é um rico senhor, um tanto mal-humorado, também chamado de Seu Caveira, para seu azar, pela semelhança com seu nome e por ser proprietário da agência funerária Pompas Fúnebres, onde trabalha com seu empregado e zelador da funerária Celório. É amigo desde a mais tenra infância do Doutor Rafael Contreras. Carlos sempre tentar paquerar as eventuais viúvas que aparecem pelo seu caminho e que ele organiza os funerais. Mora em uma bela mansão com sua filha, Susana, além de ter uma empregada doméstica chamada Genoveva.

Doutor Rafael Contreras (Rubén Aguirre):

O Doutor Rafael Contreras, é um médico, amigo desde a infância de Carlos Veira, e portanto sempre o está visitando, seja em seu escritório na agência funerária Pompas Fúnebres ou em sua casa. É o grande responsável pela maioria das enrascadas em que Carlos acaba se envolvendo, tanto diretamente com brincadeiras de mau gosto, ou indiretamente pois a maioria dos clientes de Carlos, eram pacientes que Rafael estava atendendo como médico. É muito justo e correto, por isso, muitas vezes discorda das atitudes de Carlos, como por exemplo, a de sempre estar torcendo para que haja mais mortos, já que como médico está sempre prezando pela vida.

Celório (Moisés Suárez):

Celório é o simpático empregado de Carlos Veira, zelador da funerária Pompas Fúnebres. Sempre muito preguiçoso, chegando diversas vezes atrasado no trabalho, ou dormindo em horário de serviço. Gosta de cantar e dançar enquanto ninguém está presente na funerária, porém tem vergonha quando alguém o vê. Muito atrapalhado, é o grande responsável por irritar Carlos, sendo por o chamar de Seu Caveira, ou por dizer coisas impróprias em momentos inoportunos.

Genoveva (María Antonieta de las Nieves):

Genoveva é a empregada doméstica e mordomo da casa de Carlos Veira, tem origem indígena e um sotaque característico. Namora o policial Melquíades, que vem sempre lanchar na casa de Carlos, e é Genoveva quem está sempre servindo o lanche, mesmo que a presença do policial seja contra a vontade do patrão, embora faça isso pelo namorado, Genoveva vive perdendo a paciência com Melquíades. Fala o que pensa e é muito decidida no que quer. 

Melquíades (Arnoldo Picazzo):

Melquíades é um policial que é responsável pela segurança do bairro em que fica a casa de Carlos Veira, o mesmo local onde trabalha Genoveva, sua namorada, por isso Melquíades aproveita os momentos em que Carlos não está em casa para fazer um lanche, servido por Genoveva, que normalmente inclui pães e achocolatado. Tudo isso a contragosto de Carlos, já que ele não suporta o policial de nenhuma maneira. É bastante medroso e um tanto ingênuo, porém algumas vezes, prova-se bem esperto, como quando tem que se disfarçar, se esconder ou fugir de Carlos.

Susana (María Goretti):

Susana é a filha de Carlos Veira com Desdêmona, ela perdeu sua mãe a cerca de vinte anos e vive com seu pai na grande casa de Carlos. Está sempre muito preocupada com as atitudes de Carlos, normalmente devido a insistência de Carlos em não atender os conselhos da filha. E bem mais tranquila que o pai, e tem uma cabeça mais aberta, permitindo, por exemplo, que Melquíades lanche em sua casa, porém não a agrada o fato de Carlos paquerar todas as viúvas que ele encontra, talvez pela saudade que ainda sente da mãe.

Nicanor (Raúl "Chato" Padilla):

Nicanor era o zelador da agência funerária de Carlos Veira, Pompas Fúnebres, posto esse que posteriormente foi assumido por Celório.

Chespirito
Quadros do programa Chespirito